Унтемка:
 Унтемка (приток Утемки)
 Унтемка (левый приток Чепцы)
 Унтемка (правый приток Чепцы)

См. также 
 Утемка

Примечания